Вулиця Петра Запорожця — низка вулиць, названих на честь уродженця Білої Церкви, діяча російського революційного руху Петра Кузьмича Запорожця:

 Вулиця Петра Запорожця — вулиця в Деснянському районі Києва
 Вулиця Петра Запорожця — вулиця в Дніпровському районі Києва

 Вулиця Петра Запорожця — колишня назва вулиці Івана Кожедуба в Білій Церкві
 Вулиця Петра Запорожця — колишня назва вулиці Чорних Запорожців у місті Богуслав 
 Вулиця Петра Запорожця — колишня назва вулиці Запорізька у місті Вінниця

Див. також 
 Площа Петра Запорожця

Вулиці, названі на честь людей